Guldbron kan avse:

Guldbron, Stockholm
Guldbron, Årjäng
Gullbron, Vallentuna
Ponte Vecchio i Florens